

Thüringenliga Männer 2021/22

Endplatzierung 
Die Plätze 1. bis 6. der Thüringenliga werden unter den Teams der Play-Off Runde ermittelt.
Die Plätze 7. bis 14. wird unter den Teams der Play-Down Runde ermittelt

Vorrunden Staffel 1

Kreuztabelle Vorrunden Staffel 1 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vorrunden Tabelle Staffel 2

Kreuztabelle Vorrunden Staffel 2 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Mitteldeutschen Oberliga 2022/23

Abstiegsrunde Thüringenliga 2021/22

Thüringenliga / Landesmeisterschaft Frauen 

Die Thüringenliga der Frauen 2021/22 wurde aufgrund der geringen Meldezahlen für die Thüringenliga als weiterführende Landesmeisterschaft ausgetragen.

Endplatzierung 2021/22

Hauptrunde

Landesmeisterschaft Platz 1.–4.

Landesmeisterschaft Platz 5.–7.

Landesmeisterschaft Platz 8.–13.

Vor- und Rückrunde

Staffel 1

Staffel 2 

Handball (Thüringen)
Handballsaison 2021/22